Plantas
 Cambuci (fruta) — árvore frutífera da Mata Atlântica
 Capsicum baccatum - variedade brasileira da pimenta também chamada de cambuci

Geografia do Brasil
 Cambuci — município do estado do Rio de Janeiro
 Cambuci (distrito de São Paulo) — distrito no município de São Paulo
 Cambuci (bairro de São Paulo) — bairro do mesmo distrito

Desambiguação
Desambiguações de topônimos